Pierre Laurendeau peut désigner :
 Pierre Laurendeau (né en 1943), musicien et chanteur québécois ;
 Pierre Laurendeau (né en 1960), aussi connu sous le nom de Petit Pierre, compositeur et claveciniste ;
 Pierre Laurendeau (né en 1953), écrivain français publiant également sous le pseudonyme de Pierre Charmoz.